Трисульфид диэрбия — бинарное неорганическое соединение
эрбия и серы
с формулой ErS,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств чистых веществ в инертной атмосфере:

Физические свойства 
Трисульфид диэрбия образует кристаллы нескольких модификаций:
 δ-ErS,, структура типа трисульфида дигольмия HoS;
 γ-ErS,, структура типа тетрафосфида тритория ThP;
 ErS,, структура типа трисульфид дисурьмы SbS .

Соединение конгруэнтно плавится при температуре ≈1730°С

Примечания 

эрбия